{{Info/Clube de futebol
|img        = 
|res_img    = 120px
|nome_img   =
|nomeabrev  = Clube Futebol Guadiana
|alcunhas   = '|fundadoem  = 
|estádio    = Municipal de Mértola
|capacidade = 1500 Espetadores
|local      = Mértola,  Portugal
|presidente =  António Figueira
|treinador  =  Mario Tomé
|patrocinio = Junta de Freguesia  de Mértola
|material   = Aronick
|liga       =  
|temporada  = 
|posição    = 
|editar     = sim
|current    = 
|site       = 
|modelo     =
|skin1         =
|skin_be1      =
|skin_bd1      =
|skin_calção1  =
|skin_meia1    =
|braçoesquerdo1= 
|corpo1        = 
|braçodireito1 = 
|calções1      =
|meias1        =
|skin2         =
|skin_be2      =
|skin_bd2      =
|skin_calção2  =
|skin_meia2    =
|braçoesquerdo2= 
|corpo2        = 
|braçodireito2 =
|calções2      = 
|meias2        = 
|skin3         =
|skin_be3      =
|skin_bd3      =
|skin_calção3  =
|skin_meia3    =
|braçoesquerdo3= 
|corpo3        = 
|braçodireito3 = 
|calções3      =  
|meias3        =  
}}

O Clube Futebol Guadiana''' é um clube português localizado na vila de Mértola, distrito de Beja. O clube foi fundado em 1947. Na época de 2015-2016, disputa a 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Beja.

Clubes de futebol de Mértola
Clubes de futebol fundados em 1947
Fundações em Portugal em 1947